Motocyklowe Grand Prix Czechosłowacji 1965 – dziewiąta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, którą rozegrano 25 lipca 1965 roku na torze Masaryk Circuit.

Wyniki 500 cm3

Wyniki 350 cm3

Wyniki 250 cm3

Wyniki 125 cm3

Linki zewnętrzne 
 Wyścig na stronie MotoGP

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 1965
1965 w Czechosłowacji